

Patronymes 
Fokine (masculin ; ) ou Fokina (féminin ; ) est un patronyme russe porté par plusieurs personnalités (par ordre alphabétique) :
 Alejandro Davidovich Fokina (1999-), joueur de tennis espagnol
 Anton Fokine (1982-), gymnaste ouzbek, spécialiste des barres parallèles
 Dmitri Fokine (1966-), entraîneur de hockey sur glace russe
 Michel Fokine (1880-1942), danseur et chorégraphe russe
 Sergueï Fokine (1961-), footballeur soviétique
 Vera Fokina (1886-1958), danseuse russe

Patronyme russe